Rozgrywki grupy B na Mistrzostwach Europy w Curlingu 2010 odbywały się równocześnie z zawodami grupy A. Dywizja B mecze rozgrywała w Monthey, w Verney Arena.

Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
10 grudnia 2010; 13:00

Mały finał 
11 grudnia 2010; 9:30

Półfinał 
10 grudnia 2010; 8:00

1-2 
9 grudnia 2010; 18:30

3-4 
9 grudnia 2010; 18:30

Tee-shot 
  - 51,29 cm
  - 75,78 cm
  - 125,01 cm

Tie-breaker 
9 grudnia 2010; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
4 grudnia 2010; 12:00

Sesja 2. 
4 grudnia 2010; 20:00

Sesja 3. 
5 grudnia 2010; 12:00

Sesja 4. 
5 grudnia 2010; 20:00

Sesja 5. 
6 grudnia 2010; 12:00

Sesja 6. 
6 grudnia 2010; 20:00

Sesja 7. 
7 grudnia 2010; 12:00

Sesja 8. 
7 grudnia 2010; 20:00

Sesja 9. 
8 grudnia 2010; 12:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
10 grudnia 2010; 13:00

Mały finał 
11 grudnia 2010; 9:30

Półfinał 
10 grudnia 2010; 8:00

A1-B1 
9 grudnia 2010; 18:30

A2-B2 
9 grudnia 2010; 18:30

Round Robin

Sesja 1. 
4 grudnia 2010; 8:00

Sesja 2. 
4 grudnia 2010; 16:00

Sesja 3. 
5 grudnia 2010; 8:00

Sesja 4. 
5 grudnia 2010; 16:00

Sesja 5. 
6 grudnia 2010; 8:00

Sesja 6. 
6 grudnia 2010; 16:00

Sesja 7. 
7 grudnia 2010; 8:00

Sesja 8. 
7 grudnia 2010; 16:00

Sesja 9. 
8 grudnia 2010; 8:00

Sesja 10. 
8 grudnia 2010; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 Mistrzostwa Europy w curlingu

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa na curlit.com
 Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu • kobiety • mężczyźni

2010
2010 w curlingu
Curling w Szwajcarii
2010 w Szwajcarii
Valais